Skipjack steht für:

 Den Echten Bonito, ein Mitglied der Familie der Makrelen und Thunfische (Scombridae).
 USS Skipjack, eines von drei U-Booten der United States Navy.
 Die Skipjack-Klasse von U-Booten der United States Navy.
 Skipjack, einen von der NSA entwickelten Chiffrieralgorithmus.
 Skipjack, als Bezeichnung für Linspire 6.0, eine Linux-Distribution
 Skipjack, als Bezeichnung für ein Mitglied der VAX-8800 Computersysteme der Digital Equipment Corporation
 eine deutsche Band, siehe Skipjack (Band)